Az Úrvalsdeild 1943-as szezonja volt a bajnokság harminckettedik kiírása. A bajnokságban öt csapat vett részt, a győztes a Valur lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1943
Izland 1